Gros sel peut désigner :
le sel alimentaire, chlorure de sodium ;
le Prix Gros Sel, un prix littéraire belge ;
 Gros sel, un film de 1984 de Fernando Trueba.